Василий Сицкий:
 Сицкий, Василий Андреевич (ум. 1578) — князь, окольничий, боярин, опричник.
 Сицкий, Василий Иванович (ум. 1608) — князь.